«Коломя́жская» — планируемая к проектированию и постройке станция Петербургского метрополитена. Будет расположена на Фрунзенско-Приморской линии между перспективным электродепо «Коломяжское» и проектируемой станцией «Шуваловский проспект», образовав таким образом участок «Комендантский проспект» — «Коломяжская».

Проектирование 

В сентябре 2022 года Смольный объявил конкурс на разработку проекта планировки территории будущей станции и перспективным электродепо «Коломяжское».

Примечания